APCDD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 514 амінокислот, а молекулярна маса — 58 797.

Задіяний у такому біологічному процесі, як сигнальний шлях Wnt. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Мембранні білки